Konferencja w Quebecu (1864)
 Konferencja w Quebecu (1943)
 Konferencja w Quebecu (1944)